Diaoyutai ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

eine neolithische Stätte () im Kreis Quyang () der chinesischen Provinz Hebei, siehe Diaoyutai-Stätte
die Senkaku-Inseln
das Staatsgästehaus Diaoyutai in Peking
Diaoyutai 钓鱼台 in Chencang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Diaoyutai (Chencang)